Divergentie; of iets dat divergentie vertoont
 Divergent (film), een Amerikaanse film uit 2014
 Divergent (album), een soundtrackalbum van de bovengenoemde film met Junkie XL en Ellie Goulding
 Divergent (boek), een trilogie (boeken) van Veronica Roth (2011, 2012 en 2013).